Los seudocelomados, (Pseudocoelomata), asquelmintos (Aschelminthes), nematelmintos (Nemathelminthes) o blastocelomados (Blastoceolomata, nombre propuesto por Brusca & Brusca) son una agrupación de filos cuya cavidad general no es de origen mesodérmico y recibe el nombre seudoceloma (o seudocele) o blastoceloma. Antiguamente formaron un filo único, los asquelmintos (del griego askos, ampolla o saco y helmins gusanos, gusanos que tienen un tubo, el digestivo, dentro de otro, la pared corporal), pero las diversas clases que lo componían son hoy consideradas como filos independientes.

Teorías del origen del seudoceloma 

El origen del seudoceloma es motivo de discusión de un gran número de zoólogos. Existen cuatro interpretaciones al respecto:
 El seudoceloma aparece como un resto del blastocele persistente durante la gastrulación.
 El seudoceloma aparece como un esquizocele secundario formado a partir de huecos entre las células y órganos del animal.
 El seudoceloma es realmente un celoma que se ha reducido y perdido secundariamente el recubrimiento del epitelio mesodérmico.
 El seudoceloma tiene distintos orígenes en los diferentes grupos respondiendo a necesidades de tipo hidrostático.
 El blastocele es dependiente de la especie del animal seudocelomado.
Aún no se ha demostrado que el origen de las distintas cavidades seudocelomáticas sean homólogas o análogas.

Características 

La mayoría de los animales bilaterales poseen una cavidad corporal denominada celoma que se forma como una oquedad en el mesodermo embrionario, el cual proporciona un revestimiento celular, denominado peritoneo, a dicha cavidad; los órganos internos se localizan entre el peritoneo y la pared del cuerpo o el intestino. Por el contrario, el seudoceloma es una cavidad sin revestimiento celular, llena de líquido, que ocupa el espacio entre la pared del cuerpo y el intestino. Las estructuras de origen mesodérmico de los seudocelomados se localizan principalmente en el lado externo de la cavidad, bajo la epidermis (por ejemplo, las capas musculares) y los órganos internos son realmente libres en el interior del seudoceloma y por tanto no están envueltos por peritoneo.

Casi todos los miembros del grupo son alargados y con frecuencia más o menos cilíndricos. La cabeza no está diferenciada, pero la parte anterior del cuerpo presenta mayor o menor grado de cefalizaión, con boca y órganos de los sentidos. El cuerpo está recubierto por una cutícula quitinosa bien definida que en algunos grupos debe mudarse con regularidad. No existen superficies ciliadas (o están muy reducidas). 

El tubo digestivo está formado, en general, por un tubo completo, con boca y ano y casi siempre existe una faringe especializada. No poseen aparato circulatorio ni respiratorio, seguramente porque la mayoría son animales acuáticos muy pequeños.

Una característica peculiar de la mayoría de los seudocelomados es la presencia de un número constante de células, fenómeno conocido como eutelia. Cada especie posee un número característico de células, distinto de otras especies. En general, las mitosis cesan tras el desarrollo embrionario, y el crecimiento continúa por el aumento del tamaño de las células.

Casi todos son dioicos (hay sexos separados) y su segmentación está fuertemente determinada. El desarrollo es directo, sin larva primaria y solo en los parásitos o en las especies de vida sésil aparecen larvas secundarias. Hay cópula y fecundación interna y no se reproducen nunca de modo asexual.

Filogenia 
El seudoceloma no es una etapa en la evolución del celoma verdadero, sino una consecución evolutiva independiente, en consecuencia, desde el punto de vista filogenético los seudocelomados representan un grupo terminal de filos.

En realidad, los seudocelomados no comparten ninguna apomorfía que los reúna, por lo que son un grupo polifilético, también los análisis moleculares han demostrado que ocupan diferentes posiciones en el árbol filogenético. El siguiente árbol muestra la filogenia de los diferentes filos de animales bilaterios y los filos suedocelomados se marcan en negrita. Según este punto de vista los psuedocelomados junto acelomados evolucionaron de ancestros celomados en diferentes linajes metazoos. Además sus similitudes morfológicas evolucionaron convergentemente.

Referencias

Obras generales 
 Altaba, C. R. et al., 1991. Invertebrats no artròpodes. Història Natural dels Països Catalans, 8. Enciclopèdia Catalana, S. A., Barcelona, 598 pp. ISBN 84-7739-177-7
 Hickman, C. P., Ober, W. C. & Garrison, C. W., 2006. Principios integrales de zoología, 13.ª edición. McGraw-Hill-Interamericana, Madrid (etc.), XVIII+1022 pp. ISBN 84-481-4528-3

Protostomia
Grupos taxonómicos obsoletos